Sigma Art ist eine Produktlinie für Kameraobjektive des japanischen Unternehmens Sigma. Die Objektive dieser Produktlinie werden vom Hersteller mit einem [A] gekennzeichnet.

Geschichte 
Im Jahr 2012 stellte Sigma auf der photokina u. a. die neue Art-Produktlinie vor. Zusammen mit der Contemporary- und der Sports-Serie richten sich diese an professionelle Fotografen. Laut Hersteller werden in Zukunft alle neu erscheinenden Objektive in diese drei Produktlinien gruppiert, damit direkt zu erkennen ist, welches Objektiv sich für welche Art von Fotografie eignet.

Eigenschaften 
Die Objektive der Art-Produktlinie sind für künstlerische Fotos konzipiert und eignen sich laut Hersteller besonders für Landschaften, Porträts, Stillleben, Nahaufnahmen und Schnappschüsse. Die Objektive zeichnen sich durch eine große Blendenöffnung aus, wodurch sie sich sowohl für Studiofotografie als auch Outdoor-Fotografie eignen. Die Art-Linie besteht aus unterschiedlichen Objektivarten wie Festbrennweiten, Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Makro-Objektiven.

Objektive der Art-Serie

Weblinks

Einzelnachweise 

Kamera